Mauborgne est . Il pourrait désigner, alphabétiquement :
 Gérard Mauborgne, homme politique français, maire de Mont-sur-Monnet.
 Jeannette Mauborgne, actrice, voir Charly (film, 2007).
 Joseph Mauborgne (1881-1971), cryptologue américain, voir masque jetable.
 , universitaire américain, voir Stratégie océan bleu.
 Sereine Mauborgne (1972-), personnalité politique française.